Mal·leol (família)
 Marc Publici Mal·leol, cònsol el 232 aC 
 Luci Publici Mal·leol, edil plebeu o curul vers el 240 aC
 Publici Mal·leol, primer parricida roma 
 Gai Publici Mal·leol, qüestor el 80 aC